Natsu est un chien Shiba Inu appartenant au créateur de contenu français Squeezie. En , il est suivi sur Instagram par 735 000 followers.

Biographie 
En septembre 2017, Lucas Hauchard (Squeezie) part au Japon pour adopter un chien : un Shiba. Il ne ramènera finalement Natsu en France que quelques mois après l'avoir rencontré au Japon à cause de problèmes d'adaptation.

Une statue de Natsu accompagne la statue de Squeezie au musée Grévin.

Voir aussi

Articles connexes 
 Squeezie
 Shiba (chien)

Liens externes 
 Compte Instagram de Natsu

Notes et références 

Chien connu